Gandhi är ett indiskt efternamn. 

 Mahatma Gandhi (1869–1948), en indisk politiker känd som Gandhi

Personer med namnet
 Bhavik Gandhi (född 1977)
Feroze Gandhi (1912–1960) 
 Harilal Gandhi (1888–1948)
Indira Gandhi (1917–1984)
 Mahatma Gandhi (1869–1948), indisk politiker känd som Gandhi
Maneka Gandhi, änka efter Sanjay Gandhi
Priyanka Gandhi (född 1972), dotter till Sonia och Rajiv Gandhi
Rahul Gandhi (född 1970), son till Sonia Gandhi och Rajiv Gandhi
Rajiv Gandhi (1944–1991)
Sanjay Gandhi (1946–1980)
Sonia Gandhi (född 1946), änka efter Rajiv Gandhi

Indiska efternamn